Feistel ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Feistel (1834–1892), deutscher Buchdrucker und Zeitungsverleger
 Bettina Feistel-Rohmeder (1873–1953), deutsche Malerin, Kunstkritikerin und NS-Kunstideologin
 David Feistel (* 1824), deutscher Ökonom und Landtagsabgeordneter
 Heinrich Feistel (1828–1879), deutscher Jurist und Landtagspräsident
 Horst Feistel (1915–1990), deutschamerikanischer Kryptologe
 John Feistel (1872–1951), deutscher Theaterschauspieler
 Max Feistel (1891–1956), deutscher Architekt
 Reiner Feistel (* 1958), deutscher Balletttänzer, Choreograf und Ballettdirektor

Feistel ist der Name:
 Einer ehemaligen pyrotechnischen Fabrik (F. Feistel KG), siehe Piepenbrock Pyrotechnik

Siehe auch:
 Feistl